Anna Shaffer (1992-), actrice et mannequin britannique.
 Anthony Shaffer (1926-2001), scénariste britannique.
 Atticus Shaffer (1998-), acteur américain.
 Elaine Shaffer (1925-1973), flûtiste américaine.
 James Shaffer (1970-), guitariste américain, membre du groupe Korn.
 Juliet Popper Shaffer (née en 1932), psychologue et statisticienne américaine
 Mary Ann Fiery Shaffer (1934-2008), romancière américaine.
 Paul Shaffer (1949-), musicien, acteur, compositeur, scénariste et producteur canadien.
 Peter Shaffer (1926-2016) dramaturge britannique, frère jumeau de Anthony.

Variantes 
 Sheaffer, entreprise américaine.
 La Rivière Sheaf est une rivière de Sheffield, Angleterre.
Patronyme anglais